Richard Wilson (1714–1782) walesi tájképfestő, a Royal Academy of Arts egyik alapítója
 Richard Wilson (1915–1991) amerikai filmrendező, producer
 Richard Wilson (1920–1987), amerikai sci-fi író
 Richard Wilson  (1936–) skót színész
 Richard Wilson  (1953–) angol szobrász, képzőművész, zenész
 Richard Wilson (1953–) új-zélandi rögbijátékos
 Richard Wilson (1956–) új-zélandi labdarúgó
 Richard Wilson (1984–) angol születésű ausztráliai színész